Alegria kan syfta på följande platser:

Alegria (Rio Grande do Sul) i Brasilien
Alegria (Cebu) i Filippinerna